Film 
 Kisses (1922), Amerikaanse film uit 1922 geregisseerd door Maxwell Karger
 Kisses (1976), Amerikaanse film ui 1976 geregisseerd door Betty Ferguson
 Kisses (2008), Amerikaanse film uit 2008 geregisseerd door Lance Daly
Muziek
 Kisses (album), album van de Braziliaanse zangeres Anitta
 Bloody Kisses, album van de Amerikaanse band TypeO
 Butterfly Kisses, single van de Amerikaanse zanger Bob Carlisle
 Kisses (Amerikaanse band), een Amerikaanse band bestaande uit Jesse Kivel en Zinzi Edmundson
 Kisses (Nederlandse band), een Nederlandse band bestaande uit Kymora Henar, Sterre Koning en Stefania Liberakakis

Zie ook
 KISS (doorverwijspagina)